Авария в Ле-Мане, в результате которой крупные обломки гоночного автомобиля влетели в толпу, произошла 11 июня 1955 года, во время гонки «24 часа Ле-Мана». В крупнейшей катастрофе в истории автоспорта погибло 83 человека, включая гонщика Пьера Левега, 120 получили ранения.

До аварии 

В 1955 году сорокадевятилетний Пьер Левег был нанят компанией Mercedes-Benz на должность заводского водителя. Выбор Mercedes был частично продиктован его решимостью, которую он проявил в гонках 1952 года: Левег управлял машиной 23 часа подряд, хотя у его команды был водитель, который мог его заменить. Левег тогда не сумел победить всего лишь из-за того, что он, ввиду усталости, упустил момент переключения передачи, в результате чего за 45 минут до конца гонки у его автомобиля отказал шатун.

Производитель Mercedes-Benz впервые использовал свой новый спортивный автомобиль, 300 SLR, в Мировом чемпионате по автогонкам 1955 года и добился с ним значительных успехов, среди которых можно отметить победу на гонках Милле Милья. Каркас 300 SLR изготавливался из сверхлегкого сплава магния, называемого «Электрон», чей удельный вес составлял 1,8 (для сравнения, удельный вес алюминия — 2,7, а стали — 7,8). Новый материал уменьшил вес автомобиля, и тем самым улучшил его динамические характеристики. Однако вместо более эффективных и передовых дисковых тормозов, которые присутствовали в машине конкурента — Jaguar D-Type, — на него установили традиционные барабанные тормоза. Высокая мощность автомобиля вынудила инженеров Mercedes установить позади водителя огромный аэродинамический тормоз, который при поднятии увеличивал сопротивление и достаточно быстро снижал скорость машины.

Меры безопасности, часто применяемые в наше время, в 1955 году были практически неизвестны. За исключением изменений в двух местах с целью её укорочения, трасса Ле-Ман, по большей части, оставалась неизменной со времени учреждения гонок в 1923 году, когда максимальные скорости автомобилей не превышали 100 км/ч. В 1955 году максимальные скорости составляли 300 и более км/ч. В машинах отсутствовали ремни безопасности, так как водители считали, что при столкновении лучше вылететь из машины, чем оказаться заблокированным в горящих обломках.

Авария

Причина 
Гонка «24 часа Ле-Мана» началась 11 июня 1955 года. Пьер Левег управлял автомобилем Mercedes-Benz 300 SLR под номером 20. Американец Джон Фитч был назначен партнёром Левега, он должен был подменить его по ходу гонки. Команды Mercedes, Jaguar, Ferrari, Aston Martin и Maserati почти не отставали друг от друга: с самого начала все участники боролись за призовые места. Гонка шла на очень высоких скоростях, время завершения круга постоянно улучшалось.
 
В конце 35-го круга Левег шёл следом за лидером Майком Хоторном, управлявшим Jaguar D-Type. Оба как раз выезжали на прямой стартовый участок, где находился пит-лейн. Хоторн, обогнав более медленный Austin-Healey 100 Ланса Маклина, с запозданием заметил сигнал захода на пит-стоп для дозаправки. Хоторн, пытаясь остановиться, чтобы не уйти на следующий круг, неожиданно замедлил скорость. Jaguar Хоторна, на котором стояли новые дисковые тормоза, тормозил гораздо быстрее, чем другие машины, такие как Mercedes Левега, на которых стояли барабанные тормоза. Неожиданное торможение Хоторна вынудило Маклина, движущегося на Austin-Healey 100, выжать тормоз, в результате чего перед следовавшим за ним Левегом образовалось облако пыли. После этого Маклин пересек середину трассы, пытаясь обойти тормозивший Jaguar, который, казалось, потерял управление. Маклин не заметил, как сзади на большой скорости приближались Левег и Хуан-Мануэль Фанхио, который управлял ещё одним Mercedes-Benz 300 SLR. Фанхио в тот момент шёл на втором месте, но был прямо позади и пытался обогнать Левега.

У Левега, ехавшего впереди Фанхио, не хватило времени, чтобы среагировать: приближаясь на огромной скорости (примерно 240 км/ч) к тормозящей машине, болид Левега задел левую заднюю часть автомобиля Маклина. Когда Левег врезался в заднюю сторону Austin-Healey 100, его машина оторвалась от земли и полетела на левую сторону трассы, где она приземлилась на вершину земляной насыпи, которая отделяла зрителей от трассы.

Столкновение 

Автомобиль Левега врезался в насыпь под таким углом и на такой скорости, что он начал крутиться. В результате этого некоторые части машины, повреждённые и ослабленные столкновением, отлетели от автомобиля на огромной скорости. Среди этих деталей был капот и передний мост: обе части оторвались от корпуса и полетели в толпу. Капот, словно гильотина, отсек головы толпившимся зрителям. Поскольку передняя часть шасси, и, следовательно, необходимые крепления двигателя, были разрушены, тяжёлый блок цилиндров также высвободился и полетел в толпу. Зрители, забравшиеся на козлы, чтобы получить более выгодный обзор трассы, оказались прямо на пути смертельных обломков. Сам Левег вылетел из опрокидывающейся машины, но при приземлении он получил смертельную травму головы.

Когда остатки 300 SLR замедлились или прекратили своё движение, топливный бак, установленный сзади, разорвался. Возникшее возгорание топлива подняло температуру оставшегося каркаса, сделанного из «Электрона», выше порога возгорания, который, ввиду высокого содержания магния, был ниже, чем у других сплавов металла. Сплав загорелся белым пламенем, и от него на трассу и в зрителей начали отлетать обжигающие куски. Спасатели, совершенно не знавшие, как справляться с горящим магнием, полили обломки водой, тем самым усилив огонь. В результате машина горела несколько часов. По официальным данным, от обломков и огня погибло 84 человека (83 зрителя и Левег), 120 было ранено. По предположению других наблюдателей, число жертв было большим.

Фанхио, следовавший за Левегом, кое-как избежал столкновения с сильно повреждённым Austin-Healey, который двигался в правую часть трассы, пересекая ему дорогу. Austin-Healey Маклина врезался в пит-уолл и отлетел влево, тем самым снова вернувшись на трассу. Его автомобиль врезался в заграждение недалеко от того места, где горел 300 SLR, убив ещё одного зрителя. Сам Маклин выжил, не получив серьёзных ранений.

Последствия

Итоги гонки 
Гонка не была остановлена, по официальным данным, для того, чтобы уходящие зрители не заполнили дороги и тем самым не помешали машинам скорой помощи. В полночь по просьбе Джона Фитча была созвана экстренная встреча правления Daimler-Benz. Помня о том, насколько чувствительной была тема участия немецких автомобилей во французских гонках спустя всего десять лет после окончания Второй мировой войны, правление в знак уважения к жертвам аварии решило сняться с соревнований. Через восемь часов после аварии команда Mercedes, лидировавшая в гонке (опережавшая команду Jaguar на два круга), отозвала машины Хуана Мануэля Фанхио/Стирлинга Мосса и Карла Клинга/Андре Симона. Команда Mercedes предложила команде Jaguar сделать то же самое, но они отказались.

Майк Хоторн и команда Jaguar под предводительством менеджера Лофти Ингленда продолжили гонку. Хоторн и его напарник Буэб выиграли соревнование.

После гонки 
На следующий день в соборе города Ле-Ман состоялись похороны.

Французские газеты напечатали фотографии Хоторна и Буэба, на которых они праздновали победу с шампанским, и подвергли их критике.

Официальное расследование аварии установило, что водитель Jaguar был невиновен, и что это была всего лишь авария. Вину в смерти зрителей возложили на недостаточные стандарты безопасности трасс. Это привело к тому, что во Франции, Испании, Швейцарии, Германии и других странах был наложен запрет на проведение автогонок до тех пор, пока на трассах не организовали бы большую степень безопасности. В США Американская автомобильная ассоциация (ААА) распустила свой Соревновательный совет (Contest Board), который с 1904 года являлся главным органом, регулирующим автоспорт в Америке (включая Индианаполис 500). В Швейцарии под запрет попали временные виды мотоспорта, такие как скоростной подъём. Швейцарские промоутеры были вынуждены проводить кольцевые соревнования за рубежом, в том числе и во Франции, Италии, Германии. В 2003 году Швейцарский парламент начал долгие дебаты на тему того, нужно ли снимать данный запрет. Обсуждение в основном шло вокруг проблем управления движением и вопросов, затрагивающих окружающую среду, а не вокруг вопросов безопасности. 10 июня 2009 года Совет кантонов (одна из палат парламента) отклонил предложение о снятии запрета во второй и последний раз; тем самым запрет остался в силе.

Оставшаяся часть Мирового чемпионата по спортивным автомобилям 1955 года была завершена: оставшиеся два соревнования, RAC Tourist Trophy (Британия) и Targa Florio (Италия) состоялись, правда, они прошли только в сентябре и октябре — через несколько месяцев после аварии. Команда Mercedes-Benz выиграла оба этих состязания и завоевала кубок конструкторов того сезона.

Среди других водителей ходили различные мнения касаемо того, кто был главным виновником в произошедшей аварии. Напарник Левега Джон Фитч стал главным сторонником мер безопасности и начал активную разработку более безопасных дорожных автомобилей и гоночных трасс. Вскоре на самой трассе Ле-Мана главная трибуна и пит-лейн были снесены и возведены заново.

После победы в Targa Florio, последнем значимом состязании сезона 1955 года, производитель Mercedes-Benz заявил, что они отказываются от участия в финансируемом производителями автоспорте, чтобы сконцентрироваться на разработке серийных автомобилей. Корпорация вернулась к кольцевым гонкам только в 1980-х годах. Команда Jaguar тоже была распущена через несколько месяцев — производитель вернулся в автоспорт только через 30 лет. Два водителя — Фанхио и Норман Деуис из Jaguar — больше никогда не участвовали в гонках Ле-Ман.

Маклин считал Хоторна своим другом, но, прочитав его автобиографическую книгу «Challenge Me The Race» в 1958 году, он с горечью обнаружил, что Хоторн снял с себя всю вину за происшествие, не указав, кто же стал виновником аварии. Так как Левег был мёртв, Маклин предположил, что Хоторн подразумевает виновником его (Маклина), и подал в суд на Хоторна за клевету. Дело осталось нерешённым, поскольку Хоторн погиб в аварии в 1959 году.

Наследие 
Автомобиль Маклина Austin-Healey 100, перед тем, как попасть на аукцион, был продан нескольким частным покупателям. В 1969 году его приобрели за 155 фунтов стерлингов. В декабре 2011 года машину продали на аукционе за 843 тысячи фунтов стерлингов (1 323 915 долларов США). В машине присутствовал родной двигатель SPL 261-BN; до аукциона стоимость автомобиля оценивалась в 800 тысяч фунтов стерлингов. Указывалось, что его состояние было «бесхозным».

Примечания

Ссылки 
 Newsreel footage of the 1955 race and crash
 Статья о событии в журнале Life
 1955 Le Mans Disaster depicted and analysed in depth by a witness
 Статья о событии в проекте BBC: On This Day
 Биография Пьера Левега

24 часа Ле-Мана
1955 год во Франции
Транспортные происшествия 1955 года
Июнь 1955 года
События 11 июня
1955 год в автоспорте
Безопасность в автоспорте